Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 по 16 апреля 2011 года в Мельбурне (Австралия) и Загребе (Хорватия). На ежегодном конгрессе в Кёльне во время чемпионата мира 2010 года 12 команд были поделены на две группы. Победители групп получили право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2012 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2012 года.

За две недели до старта чемпионата руководство Ассоциации хоккея КНДР объявило о том, что ни мужская, ни женская сборные не смогут принять участие в чемпионате мира по финансовым причинам. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Азии и Океании, одна Северной Америки. Сборные КНДР и Ирландии пришли из третьего дивизиона, сборные Хорватии и Сербии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона. Перед началом чемпионата сборная КНДР объявила, что она не будет участвовать в турнире по финансовым причинам.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+10).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Зак Нотлинг
 Защитник:  Никола Бибич
 Нападающий:  Джозеф Хьюз

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Натан Уолкер
  Кристоф ван Лой
  Фернандо Угарте
  Кори Даун
  Марко Сретович

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Мате Томленович
 Защитник:  Сабольч Папп
 Нападающий:  Марко Ловренчич

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Константин Михайлов
  Чжан Вэйян
  Борна Рендулич
  Марк Моррисон
  Эгилл Тормодссон
  Сабольч Папп

Интересные факты 

 Двое хоккеистов сборной Ирландии, напившиеся в конце турнира, были арестованы за порчу автомобиля, припаркованного на улице.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австралии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Хорватии